Экстракласа 2015/16 () — 82-й розыгрыш чемпионата Польши по футболу с момента его основания. Титул защищает клуб «Лех» из Познани.

Клубы-участники

Первый этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Чемпионский раунд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Раунд на вылет

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте 90minut.pl
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Польша
Спорт в Польше в 2015 году
Спорт в Польше в 2016 году